Le mot hammer signifie marteau en néerlandais, en anglais et en allemand. 

Le nom Hammer peut faire référence à :

Patronyme

Personnalités 
 Armand Hammer (1898-1990), industriel et collectionneur d'art américain.
 Armie Hammer (1986-), acteur américain.
 Barbara Hammer (1939-2019), réalisatrice américaine.
 Béatrice Hammer (1963-), écrivain français.
 Bernhard Hammer (1822-1907), homme politique suisse.
 Caroline Hammer (1832-1915), photographe danoise.
 Christian Gottlob Hammer (1779-1864), peintre et graveur allemand
 Ellen J. Hammer (1921-2001), historienne américaine ; 
 Ernst Hammer (1884-1957), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Franz Xaver Hammer (1741–1817), compositeur et gambiste allemand
 Hans Jørgen Hammer (1815-1882), peintre danois.
 Jan Hammer (1948-), compositeur et acteur tchèque.
 Joseph von Hammer-Purgstall, (1774-1856), orientaliste autrichien.
 Joseph Hammer (1954-), musicien américain.
 Kristian Hammer (1976-), sportif norvégien.
 Lotte et Søren Hammer (1955-) (1952-), écrivains danois.
 MC Hammer (1962-), rappeur américain.
 Mike Hammer (1939-), pseudonyme du peintre et sculpteur allemand Ralf Winkler, plus connu sous le nom de A.R. Penck.
 Peter Hammer (1936-2006), mathématicien américain d'origine roumaine.
  (1821-1889), peintre danois.

Personnages de fiction 
 Justin Hammer, personnage de fiction créé par Marvel Comics.
 Mike Hammer, personnage des romans policiers de Mickey Spillane.
 Mike Hammer, série télévisée américaine de 1958 tiré du personnage précédent.

Musique 
 Glass Hammer, groupe de rock progressif américain, formé en 1992.
 Hammer-on, technique de guitare.
 Le Hammer est un violon du luthier Antonio Stradivari.

Cinéma 
 Hammer, film américain de Bruce D. Clark réalisé en 1972.
 Hammer Film Productions est un studio de cinéma anglais célèbre pour ses productions de films d'horreur.

Informatique 
 Valve Hammer Editor est un outil de level design pour le moteur 3D Source.
 HAMMER, système de fichier dans le système d'exploitation DragonFly BSD.

Autres 
 Coup de pied retombant (hammer kick), technique de coup de pied.
 HAMMER, organisation de fiction présente dans l'univers de Marvel Comics.
 , diverses opérations militaires.
 Armement air-sol modulaire, Highly Agile Modular Munition Extended Range - HAMMER. Famille de bombes guidées françaises.
 'Yellow Hammer', variété de rosier.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien